Кубок Футбольной лиги 1993/94 (, официальное спонсорское название —  Coca-Cola Cup) стал тридцать четвёртым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Премьер-лиге и Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 17 августа 1993 года по 27 марта 1994 года.

Победу в турнире одержал бирмингемский клуб «Астон Вилла», обыгравший в финальном матче «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Пятый раунд

Матчи

Переигровки

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

Ничья 4:4 по сумме двух матчей. По пенальти со счётом 5:4 победу одержала «Астон Вилла».

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

Финал 

Финал турнира состоялся 27 марта 1994 года на лондонском «Уэмбли». В нём встретились «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 3:1 одержал бирмингемский клуб, не позволив «Юнайтед» оформить «домашний требл» в сезоне 1993/94, в котором подопечные Алекса Фергюсона позднее выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии и завоевали «дубль».

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1993